Samaploc bezeichnet: 

Sampaloc (Manila), ein Distrikt von Manila
Sampaloc (Quezon), eine Stadtgemeinde in der Provinz Quezon auf den Philippinen
Sampaloc (See), ein See in der Provinz Laguna auf den Philippinen